Chiles fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Chile. Det administreres af Federación de Fútbol de Chile. Holdet har ni gange deltaget ved VM, og det bedste resultat blev opnået ved 1962-slutrunden, hvor man på hjemmebane vandt bronze.

Chile har desuden hele 38 gange deltaget i det sydamerikanske mesterskab Copa América. Det lykkedes chilenerne at vinde turneringen i 2015 og 2016.

Resultater

VM

Flest landskampe

Flest landsholdsscoringer

Kendte spillere 

 Leonel Sánchez
 Elías Figueroa
 Roberto Rojas
 Eduardo Bonvallet
 Carlos Caszely
 Ivo Basay
 Iván Zamorano
 Nelson Tapia
 Javier Margas
 Marcelo Salas
 José Luis Sierra
 Claudio Bravo
 Arturo Vidal
 Matías Fernández
 Humberto Suazo
 Alexis Sánchez
 Gary Medel
 Jean Beausejour
 Jorge Valdivia

Eksterne henvisninger 
 Forbundets hjemmeside

Fodboldlandshold i Sydamerika
Fodbold i Chile